Cristidiscoidea és una classe de protists de el embrancament Choanozoa. Són amebes de cos arrodonit a partir d'el qual s'estenen els filopodis. També posseeixen un vidre mitoncodrial discoide. Comprèn dos ordres, Nucleariida i Fonticulida. Les amebes de Fonticulida poden formar cossos fructífers a partir d'agrupacions cel·lulars o pseudoplasmodis, una característica única entre els opistoconts. Cristidiscoidea constitueix filogenèticament el grup germà dels fongs.

A més alguns autors havien proposat classificar a Cristidiscoidea en el regne estès dels fongs que abastaria a tots els descendents més propers als fongs clàssics des de la bifurcació Animalia-Fungi. No obstant això aquesta proposta no ha estat acceptada pels especialistes ja que aquests grups en general no tenen el gen de quitina típic dels fongs i l'alimentació és fagotrofica en contraposició als fongs que són osmotrofics.

Filogènia

Referències 

Coanozous